Pacio puede referirse a:

Pacio (Cospeito), lugar de la parroquia de Goá, concello de Cospeito.
Pacio (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Mosteiro, concello de Navia de Suarna.
Pacio (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Faramontaos, concello de Nogueira de Ramuín.
Pacio (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Taboi, concello de Otero de Rey.
Pacio (Pantón), lugar de la parroquia de San Vicente de Castillón, concello de Pantón.
Pacio (La Peroja), lugar de la parroquia de Carracedo, concello de La Peroja.
Pacio (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Mendoia, concello de Puebla de Trives.
Pacio (Rúa), lugar de la parroquia de A Rúa de Valdeorras, concello de Rúa.
Pacio (Louseiro), lugar de la parroquia de Louseiro, concello de Sarria.
Pacio (Santo Antolín), lugar de la parroquia de Santo Antolín, concello de Sarria.
O Pacio (Friol), lugar y parroquia del concello de Friol.
O Pacio (Alais), lugar de la parroquia de Alais, concello de Castro Caldelas.
O Pacio (Poboeiros), lugar de la parroquia de Poboeiros, concello de Castro Caldelas.
O Pacio (Santa Tegra de Abeleda), lugar de la parroquia de Santa Tegra de Abeleda, concello de Castro Caldelas.
O Pacio (Bazar), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Castro de Rey.
O Pacio (Mondriz), lugar de la parroquia de Mondriz, concello de Castro de Rey.
O Pacio (Mariz), lugar de la parroquia de Mariz, concello de Chantada.
O Pacio (O Mato), lugar de la parroquia de O Mato, concello de Chantada.
O Pacio (Requeixo), lugar de la parroquia de Requeixo, concello de Chantada.
O Pacio (Farnadeiros), lugar de la parroquia de Farnadeiros, concello de Corgo.
O Pacio (Gomeán), lugar de la parroquia de Gomeán, concello de Corgo.
O Pacio (Bexán), lugar de la parroquia de Bexán, concello de Cospeito.
O Pacio (Muimenta), lugar de la parroquia de Muimenta, concello de Cospeito.
O Pacio (Santa Cristina), lugar de la parroquia de Santa Cristina, concello de Cospeito.
O Pacio (Incio), lugar de la parroquia de Toldaos, concello de Incio.
O Pacio (Láncara), lugar de la parroquia de Vilouzán, concello de Láncara.
O Pacio (Mondoñedo), lugar de la parroquia de Santiago de Mondoñedo, concello de Mondoñedo.
O Pacio (Orense), lugar de la parroquia de Velle, concello de Orense.
O Pacio (Pantón), lugar de la parroquia de Deade, concello de Pantón.
O Pacio (Páramo), lugar de la parroquia de Moscán, concello de Páramo.
O Pacio (Pol), lugar de la parroquia de Gondel, concello de Pol.
O Pacio (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Piño, concello de Puebla del Brollón.
O Pacio (Puertomarín), lugar de la parroquia de Fiz de Rozas, concello de Puertomarín.
O Pacio (Quiroga), lugar de la parroquia de Quintá de Lor, concello de Quiroga.
O Pacio (Fafián), lugar de la parroquia de Fafián, concello de Sarria.
O Pacio (A Pinza), lugar de la parroquia de A Pinza, concello de Sarria.
O Pacio (Santalla de Arxemil), lugar de la parroquia de Santalla de Arxemil, concello de Sarria.
O Pacio (Saviñao), lugar de la parroquia de Licín, concello de Saviñao.
O Pacio (Amandi), lugar de la parroquia de Amandi, concello de Sober.
O Pacio (Bolmente), lugar de la parroquia de Bolmente, concello de Sober.
O Pacio (Bulso), lugar de la parroquia de Bulso, concello de Sober.
O Pacio (Liñarán), lugar de la parroquia de Liñarán, concello de Sober.
O Pacio (Pinol), lugar de la parroquia de Pinol, concello de Sober.
O Pacio (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
O Pacio de Tovar, lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, concello de Lourenzá.
Pacio do Río, lugar de la parroquia de Rubián, concello de Bóveda.
Pacio Vello, lugar de la parroquia de Quiroga, concello de Quiroga.
O Pacio Vello, lugar de la parroquia de Seixas, concello de Cospeito.
Barrio do Pacio, lugar de la parroquia de Lamalonga, concello de La Vega